Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 526 dans le monde.

 RS-526 au Brésil
 Interstate 526 aux États-Unis 
  dans certains pays